Den kongeløse tid i Danmark 1332-1340

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
35
Artikler om enkelte år